Pennsylvania Station kan syfta på:

Pennsylvania Station, Baltimore
Pennsylvania Station, Newark
Pennsylvania Station, New York
Pennsylvania Station, Pittsburgh

Se även
34th Street – Penn Station